Мавирас има више значења:

 Мавирас (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мавирас (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику